Флаг муниципального образования Громадский сельсовет Уярского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг учреждён 27 мая 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7186.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Громадского сельсовета в белом, жёлтом и голубом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле с лазоревой выщербленной лазоревой оконечностью, выложенной чешуёй с серебряным краем, выходящая поверх оконечности золотая кирка в столб, на которой сидит серебряный, с распростёртыми и воздетыми крыльями, обернувшийся орёл».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природно-географические, исторические, культурные и экономические особенности Громадского сельсовета.

Планомерное освоение этих мест началось в XIX веке. Первые переселенцы занимались распашкой полей под пшеницу, выращиванием скота, охотой и рыболовством. Хутора ставились по берегу реки Рыбной, которая и в настоящее время играет большую роль в жизни местного населения. На флаге Громадского сельсовета река отражена в виде голубой полосы покрытой чешуёй, что аллегорически отражает её название — Рыбная.

Богатая природа — река и лес, плодородные земли, позволила новым жителям быстро обустраивать хозяйство. Основой промышленного развития стали запасы гранита — здесь были открыты каменоломни, ставшие потом крупнейшим градообразующим предприятием Громадским щебёночным карьером, что отражено на флаге жёлтой киркой.

Символика орла многозначна:

— своё название посёлок Громадск — центр сельсовета — получил по фамилии польского дворянина Константина Осиповича Громадзского, сосланного в эти места из-за участия в Польском восстании 1863—64 годов. Через несколько лет он был амнистирован и получил разрешение вернуться домой, но решил остаться здесь навсегда, построил усадьбу, обзавёлся семьёй. Успешно занимался сельским хозяйством. Так в 1893 году он участвовал во Всемирной Колумбовской выставке в Чикаго где представил превосходные сорта овса и ржи, выращенные на плодородной красноярской земле и соответствовавшие самым строгим мировым стандартам. Белый орёл на красном поле — аллегория названия, указывающая на польское происхождение Константина Громадского (на гербе Польши изображён серебряный орёл в красном поле).

— орёл, распростёрший крылья — образ переселенцев основавших практически все населённые пункты сельсовета, уверенно освоивших новые земли.

— обернувшийся орёл символизирует связь современного поселения с его прошлым.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением кирки